Ниже представлен список сооружений Великобритании высотой 200 метров и больше. В большинстве случаев — это телекоммуникационные мачты, реже — дымовые трубы, в единичных случаях — мосты и ветряки.
В Великобритании насчитывается тринадцать сооружений высотой выше 300 м, все они являются телекоммуникационными мачтами. Десять из них расположены в Англии, по одной в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. Одиннадцать из них были возведены между 1959 и 1970 годами, оставшиеся две — в 2001 и 2008 годах. Из трёх самых высоких сооружений страны два находятся в графстве Камбрия.
Большинством из перечисленных ниже телекоммуникационных мачт владеет компания .
О самых высоких зданиях Великобритании см. статью Список самых высоких зданий Великобритании.

Список 
Сортировка по умолчанию — по высоте, по убыванию. Также любой столбец можно отсортировать по алфавиту (по убыванию-возрастанию), нажав на чёрные треугольники в заглавии столбца.

 Бывшие сооружения 

 Примечательные сооружения ниже 200 м 

 См. также 

 
 
 Список самых высоких зданий и сооружений мира
 Список самых высоких сооружений Европы
 По городам Великобритании:
 
 
 
 
 
 
 Список самых высоких зданий и сооружений Лондона
 
 Список самых высоких зданий и сооружений Манчестера
 
 
 
 
 
 

 Примечания 

 Ссылки 
 The Top 10 Tallest Structures in the UK and Where to Find Them  на сайте theverybesttop10.com

Высотки
Великобритания
Великобритания